Fabel kan syfta på:

 Fabel – en kort och kärnfull berättelse som inte gör anspråk på att vara sann
 Fabel (narratologi) – en term som används inom litteraturvetenskapen
 Fabel (progymnasmata) – en av retorikövningarna som ingår i Afthonios Progymnasmata